Radar kan syfta på:
 Radar – en teknik för upptäckt och avståndsbestämning med radiovågor
 Radar (insektsmedel) – ett medel för att döda insekter
 Radar (sång) – en sång framförd av Britney Spears
 Radar (M*A*S*H) – en rollfigur i TV-serien M*A*S*H, spelad av Gary Burghoff